В парному розряді жіночого тенісного турніру Pattaya Women's Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Ізабель Демонжо і Наталія Медведєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Паскаль Параді і Сандрін Тестю 6–1, 6–1.

Сіяні пари 

 Клаудія Порвік /  Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
 Петра Лангрова /  Андреа Стрнадова (1-ше коло)

 Катрін Суїр /  Катрін Танв'є (чвертьфінал)
 Ізабель Демонжо /  Наталія Медведєва (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

PTT Pattaya Open